Купци могу бити:

 Купци, они који купују

или

 Велики Купци, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија
 Мали Купци, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија